Fábry Péter (1949–) alkalmazott grafikus, fotóművész, filmrendező, teljes nevén Fábry Péter István

Hasonló
 Fábri Péter (1950–2010) magyar fotóriporter, fotóművész 
 Fábri Péter (1953–)  író, költő, drámaíró, műfordító, dalszövegíró, dramaturg és kulturális menedzser

Jegyzetek